

Patronymes 
Tcherkassov (masculin ; ) ou Tcherkassova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alla Tcherkassova (1989-), lutteuse ukrainienne
 Andreï Tcherkassov (1970-), joueur de tennis russe
 Guennadi Tcherkassov (1930-2002), chef d'orchestre russe
 Marina Tcherkassova (1964-), patineuse artistique russe
 Nikolaï Tcherkassov (1903-1966), acteur soviétique
 Nikolaï Tcherkassov (1996-), coureur cycliste russe
 Svetlana Tcherkassova (1978-), coureuse de fond russe
 Veronika Tcherkassova (1959-2004), journaliste biélorusse

Patronyme russe